Esistono più comuni francesi con questo nome

Thenay – Indre
Thenay – Loir-et-Cher